Pušća (Zagreb), een gemeente in de provincie Zagreb
Pušća (Zagorska Sela), een gemeente in de Kroatische provincie Krapina-Zagorje